В парному розряді жіночого тенісного турніру US Clay Court Championships 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Пенні Джонсон і Пола Сміт 6-1, 6-0.

Сіяні пари 

Відсутня
 Міма Яушовец /  Рената Томанова (півфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Даян Десфор /  Барбара Геллквіст (півфінал)

 Шеррі Екер /  Рене Річардс (2-ге коло)
 Регіна Маршикова /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Брігітте Койперс /  Лора Дюпонт (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Джанет Райт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

US Clay Court Championships